Dit is een lijst van planetoïden 49501-49600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (49501) Basso || 1999 CN10|| 13 februari 1999 || G. Masi
|-
| (49502) - || 1999 CK14|| 15 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (49503) - || 1999 CX16|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49504) - || 1999 CA17|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49505) - || 1999 CF19|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49506) - || 1999 CE20|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49507) - || 1999 CF20|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49508) - || 1999 CG22|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49509) - || 1999 CM22|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49510) - || 1999 CX22|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49511) - || 1999 CT25|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49512) - || 1999 CJ27|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49513) - || 1999 CK28|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49514) - || 1999 CM31|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49515) - || 1999 CP31|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49516) - || 1999 CJ32|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49517) - || 1999 CK32|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49518) - || 1999 CN32|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49519) - || 1999 CU33|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49520) - || 1999 CX33|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49521) - || 1999 CC36|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49522) - || 1999 CK37|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49523) - || 1999 CL38|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49524) - || 1999 CJ39|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49525) - || 1999 CO40|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49526) - || 1999 CP40|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49527) - || 1999 CR44|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49528) - || 1999 CN46|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49529) - || 1999 CF48|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49530) - || 1999 CC50|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49531) - || 1999 CR51|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49532) - || 1999 CJ54|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49533) - || 1999 CN54|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49534) - || 1999 CO56|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49535) - || 1999 CB57|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49536) - || 1999 CS60|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49537) - || 1999 CY60|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49538) - || 1999 CH61|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49539) - || 1999 CQ62|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49540) - || 1999 CU63|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49541) - || 1999 CO66|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49542) - || 1999 CT70|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49543) - || 1999 CD76|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49544) - || 1999 CA77|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49545) - || 1999 CJ77|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49546) - || 1999 CG79|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49547) - || 1999 CY82|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49548) - || 1999 CP83|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49549) - || 1999 CL84|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49550) - || 1999 CO84|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49551) - || 1999 CV84|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49552) - || 1999 CF85|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49553) - || 1999 CB87|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49554) - || 1999 CG87|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49555) - || 1999 CK88|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49556) - || 1999 CJ91|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49557) - || 1999 CQ91|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49558) - || 1999 CN92|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49559) - || 1999 CU92|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49560) - || 1999 CQ93|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49561) - || 1999 CA98|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49562) - || 1999 CF100|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49563) - || 1999 CQ100|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49564) - || 1999 CN103|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49565) - || 1999 CK104|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49566) - || 1999 CM106|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49567) - || 1999 CP107|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49568) - || 1999 CT107|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49569) - || 1999 CH109|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49570) - || 1999 CQ110|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49571) - || 1999 CA113|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49572) - || 1999 CE114|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49573) - || 1999 CB118|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49574) - || 1999 CO119|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49575) - || 1999 CX119|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49576) - || 1999 CN121|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49577) - || 1999 CB124|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49578) - || 1999 CD124|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49579) - || 1999 CL124|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49580) - || 1999 CL126|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49581) - || 1999 CO127|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49582) - || 1999 CB128|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (49583) - || 1999 CU132|| 9 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (49584) - || 1999 CE133|| 7 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (49585) - || 1999 CO137|| 9 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (49586) - || 1999 CD138|| 11 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (49587) - || 1999 CL145|| 8 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (49588) - || 1999 CJ149|| 13 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (49589) - || 1999 CQ149|| 13 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (49590) - || 1999 DZ1|| 18 februari 1999 || NEAT
|-
| (49591) - || 1999 DO2|| 19 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49592) - || 1999 DD7|| 25 februari 1999 || T. Pauwels
|-
| (49593) - || 1999 DX7|| 18 februari 1999 || LONEOS
|-
| (49594) - || 1999 EM13|| 10 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (49595) - || 1999 FG || 16 maart 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (49596) - || 1999 FT4|| 17 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (49597) - || 1999 FY12|| 19 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (49598) - || 1999 FU17|| 23 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (49599) - || 1999 FM18|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (49600) - || 1999 FN18|| 22 maart 1999 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten